Bataille de Birak (2011)
 Bataille de Birak (2017)